Lipton International Players Championships 1989 var den femte udgave den turnering, som senere udviklede sig til Miami Open. Turneringen blev afviklet i perioden 20. marts - 2. april 1989 på et midligertidigt anlæg i Crandon Park i Key Biscayne, Florida, USA.

Turneringen bestod af en herresinglerække med 128 spillere og en herredoublerække med 64 par, der var en del af Grand prix-serien i tennis 1989, en damesinglerække med 128 spillere og en damedoublerække med 64 par, der var en del af WTA Tour 1989 samt en mixed double-række med 16 par. I herresingleturneringen blev alle kampene spillet bedst af fem sæt, i herredoublerækken blev der spillet bedst af fem sæt fra semifinalerne og frem, mens de øvrige rækker blev spillet bedst af tre sæt.

I herresinglefinalen skulle Ivan Lendl have spillet mod Thomas Muster, men aftenen før finalen var Muster involveret i et trafikuheld, der påførte ham en knæskade, og derfor var han ikke i stand til at stille op til kampen, som derfor blev aflyst. Damesingleturneringen blev vundet af Gabriela Sabatini med 6-1, 4-6, 6-2 over Chris Evert, som var i finalen for femte år i træk, men som måtte forlade slutkampen som taber for tredje gang i træk og fjerde gang i alt. Herredoubletitlen blev vundet af Jakob Hlasek og Anders Järryd, og dermed vandt Järryd titlen for andet år i træk. Deres finalemodstandere, Jim Grabb og Patrick McEnroe gav op efter at have tabt første sæt med 6-3. I damedouble vandt Jana Novotná og Helena Suková i finalen over Gigi Fernández og Lori McNeil med 7–6(5), 6–4, og dermed vandt Suková titlen for anden gang, idet hun tre år tidligere havde vundet den sammen med Pam Shriver. Og sidst men ikke mindst gik mixed double-titlen til Ken Flach og Jill Hetherington, der besejrede Sherwood Stewart og Zina Garrison i finalen med 6–2, 7–6(3).

Det var sidste gang, at der blev afviklet en mixed double-turnering som en del af Miami Open.

Finaler

Resultater

Herresingle

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Damesingle

Fjerde runde, kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Herredouble

Kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Damedouble

Kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Mixed double

Kilder / eksterne henvisninger

Resultater 
ATP Tour – Scores archive – Miami 1989 
WTA - Archive - Miami 1989 

Grand prix-serien i tennis 1989
WTA Tour 1989
1989